Arnavutköy steht für folgende Orte in der Türkei:

 Arnavutköy (Istanbul), Stadtgemeinde und Landkreis der Provinz Istanbul
 Arnavutköy (Beşiktaş), Viertel von Beşiktaş, Provinz Istanbul
 Arnavutköy, Dorf im Landkreis Keşap, Provinz Giresun